Le cap Tourmente est un cap sur le fleuve Saint-Laurent au Québec (Canada) dans la municipalité régionale de comté de la Côte-de-Beaupré dans la région de la Capitale-Nationale.
 La réserve nationale de faune du cap Tourmente est un parc national du Canada.
 Cap Tourmente est un film québécois de 1993 de Michel Langlois.
 Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente est une municipalité québécoise.

nom similaire :
 Cap-Tourmentin (Cape Tormentine), au Nouveau-Brunswick.